Seznam polkov z zaporedno številko 167.

Seznam 
 Pehotni
 167. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 167. pehotni polk (ZDA)
 167. strelski polk (ZSSR)
 167. pehotni polk (Wehrmacht)
 167. grenadirski polk (Wehrmacht)

 Oklepni/Tankovski
 167. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 167. lahki artilerijski polk (ZSSR)
 167. artilerijski polk (Wehrmacht)

Glej tudi